Czarneccy herbu Lew – polski ród szlachecki
 Czarneccy herbu Prus I – polski ród szlachecki
 Czarneccy herbu Prus III – polski ród szlachecki
 Czarneccy herbu własnego – polski ród szlachecki